Mariti in pericolo (The Goose and the Gander) – film del 1935 diretto da Alfred E. Green 
Mariti in pericolo – film del 1961 diretto da Mauro Morassi